Lors de la saison 2000-2001 de l'Étendard de Brest le club a terminé  du championnat de Pro B.

Effectifs saison régulière 

Entraineur : Yves-Marie Verove

Championnat : Pro B

Effectifs Play Offs 

L'étendard s'incline au premier tour face à Évreux (Pro A) : 3-0

Coupe de France 

Brest se distingua en coupe de France en accédant à la  demi-finale (face à Villeurbanne), en éliminant notamment Chalon-sur-Saône (Pro A - finaliste de la coupe saporta). Ce fut un match de gala qui attira plus de 2000 spectateurs à la salle Cerdan. Villeurbanne est son équipe de star (Bilba, Bonato, Sciarra, Frigout, etc.) vint à bout de la Breizh Team 93 à 79.

Parcours :

  : Brest - Nantes (Pro B) 87-87
  : Autun (N1) - Brest 83-89
  : Brest - Chalon-sur-Saône (Pro A) 76-74
 1/4 : Sablé (N1) - Brest 65-89
 1/2 : Brest - Villeubanne (Pro A) 79-93

Liens externes 
   Site Officiel de l'Étendard de Brest
    Site non officiel, saison 2000-2001

Saison de l'Étendard de Brest